Jabberwocky – wiersz Lewisa Carrolla pochodzący z książki Po drugiej stronie lustra
 Jabberwocky – film
 Jabberwocky – zespół
 Jabberwocky – album Clive'a Nolana and Olivera Wakemana z 1999